Fisslthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Fisslthaler (1786–1845), oberösterreichischer Gerichtsbediensteter und Verwalter gräflichen Güter
 Karin Fisslthaler (* 1981), bildende Künstlerin, Filmemacherin und Musikerin
 Karl Fisslthaler (1846–1921), österreichischer Politiker